Kraut kan avse:

 Krautrock – en allmän term som används om band som spelade en experimentell, delvis elektronisk typ av musik som dök upp i Tyskland i början av 1970-talet

Personer
 Karl Kraut (1829–1912), en tysk kemist